Cattedrale di San Clemente – Aarhus, Danimarca
Cattedrale di San Clemente – Praga, Repubblica Ceca
 Cattedrale di San Clemente – Teano, Italia
 Cattedrale di San Clemente – Velletri, Italia